Call of Cthulhu () — компьютерная игра в жанре RPG/Survival horror с элементами квеста, разработанная компанией Cyanide Studio и изданная компанией Focus Home Interactive. Выпуск игры состоялся 30 октября 2018 года на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One. Игра создана по мотивам творчества Говарда Лавкрафта.

Об игре 
В игре игрок будет управлять персонажем Эдвардом Пирсом — детективом, который расследует смерть семьи Хокинсов, погибшей во время пожара в их усадьбе. Большинство времени игрок будет управлять Эдвардом (по сюжету игроку также будет передаваться управление другими персонажами). У Эдварда есть 7 навыков (поиск, красноречие, психология, расследования, сила, оккультизм, медицина), которые помогают проходить игру, 5 из которых игрок может развивать на свое усмотрение. Во время прохождения игрок получает очень мало опыта, он может либо не до конца прокачать все навыки, либо прокачать 2—3 навыка, но до профессионального уровня. Навыки оккультизма и медицины игрок может прокачать, только если во время прохождения он будет внимательным и найдет книги, которые помогут их улучшению. Каждый навык помогает игроку пройти игру по-своему: «психология» и «красноречие» помогают убедить (во время разговора) персонажей в своей правоте, без навыка «поиск» игрок не сможет найти много полезных предметов (в разных местах и комнатах) во время своего прохождения.
Навык «сила» поможет в ситуации где надо будет открыть ломом закрытую дверь или напугать собеседника во время разговора.
Навык «оккультизм» поможет игроку понять странные вещи или разъяснить происходящее (к примеру, персонаж сможет сказать что картина одержима демоном). Также важным элементом игры являются расследования мест преступлений или мест, которые помогут понять, что происходило в мире. Во время такого расследования игрок поэтапно восстанавливает хронологию событий.

Сюжет 
Действие игры происходит в 1920-х. Главным героем предстаёт ветеран Великой войны и (теперь уже) опытный частный сыщик Эдвард Пирс, прибывший на таинственный остров Даркуотер вблизи американского города Бостон, штат Массачусетс. Ему предстоит разгадать обстоятельства загадочной смерти семьи Хокинс.

Персонажи 

 Эдвард Пирс — частный детектив который работает в городе Бостон. Пирс работает в своем агентстве, которое он назвал «Детективное агентство Пирса» (в этом агентстве он работает сам). Его агентство связанно контрактом с другим агентством Уэнтуорт и по условиям контракта у Пирса есть лицензия детектива, пока он раскрывает большое количество детективных дел каждый месяц. Но в последние время Пирс перестал выполнять норму раскрытых дел, причина этого в том, что ему надоело раскрывать дела о супружеских изменах, преступлениях из мести, искать пропавших без вести людей (которые сами подстроили свое исчезновение). У Пирса есть психическая травма, которую он получил, когда воевал в Первой мировой Войне в составе печально известного «Потерянного батальона». Теперь без снотворного и виски заснуть он не может, а когда спит, то ему снятся кошмары. В начале игры к нему приходит богатый предприниматель Стивен Уэсбстер, который просит Пирса помочь ему с расследованием гибели его дочери Сары Хокинс. Пирс берётся за дело так как считает его достаточно запутанным и достойным его внимания.
 Стивен Уэсбстер — богатый предприниматель и коллекционер. Его дочь, Сара Хокинс, вместе со своим мужем и сыном погибла во время пожара, произошедшим в её доме. В полиции утверждают, что Сара сама устроила пожар, по причине того, что она была душевнобольной. Её отец Стивен Уэсбстер не верит в эту версию событий и поэтому нанял Эдварда Пирса для того, что бы Пирс выяснил правду о том, что произошло в доме и почему это произошло.
 Джеймс Фицрой — последний действующий капитан корабля на острове Даркуотер, именно он на своем корабле увозит или привозит пассажиров на остров или с острова. В начале игры он привозит на остров Даркуотер Эдварда Пирса. Морской порт Даркуотера он знает как свои пять пальцев. На вопросы Пирса о том, чем зарабатывала семья Хокинсов, когда жители острова перестали ловить китов в 1847 году и кто испортил декларации о доставках товаров (которые принадлежали Хокинсам и которые теперь невозможно прочитать) отвечать отказался. В порту есть банда бутлегеров (поставщиков спиртного времён «сухого закона»), её лидер Кэтрин Бейкер пытается обложить незаконными налогами предпринимательскую деятельность Джеймса Фицроя.
 Кэтрин Бейкер — лидер банды бутлегеров, территория которой порт Даркуотера, её банда занимается поставкой спиртного и рэкетом. Черты характера: дерзкая и уверенная в себе женщина.
 Сайлас Винчестер — сторож бывшей усадьбы Хокинсов, когда семья Хокинсов была жива он работал на них, после произошедшего похоронил семью Хокинсов возле усадьбы. Охраняет усадьбу Хокинсов несмотря на трагические события, которые произошли. При первой встречи с Эдвардом Пирсом у входа в усадьбу Хокинсов принимает его за вора и угрожает ему своими топором. Констебль Брэдли, который тоже пришел в усадьбу с Пирсом, но немного отстал от Пирса, вмешивается в этот разговор и убеждает Сайласа не трогать Пирса и отдать им ключ, что бы они могли продолжить расследование Пирса.
 Констебль Брэдли — констебль, который работает полицейским на острове, где происходят действия игры. Эдвард Пирс встречает его второй раз на складе Хокинсов, где объясняет Брэдли, что дело со смертью Хокинсов является запутанным и что их кто-то убил по злому умыслу. Брэдли, чтобы убедиться в словах Пирса, идет с ним в усадьбу Хокинсов и вместе с Пирсом заниматься сбором улик там. Во время их расследования они находят потайной проход в туннели под усадьбой, во время изучения которых они находят сторонников какого-то культа, которые проводят свой обряд. Брэдли пытается их остановить, но они не слушают его и их лидер, Чарльз Хокинс, убивает Брэдли. Увидев это, Пирс пытается убежать по туннелям обратно на поверхность, но происходит обвал и его засыпает камнями. После этого Пирс просыпается в больнице, где рядом находится Брэдли и Доктор Фуллер. Доктор делает Пирсу укол и тот засыпает. После этого Пирс просыпается в комнате психиатрической больницы, где с ним говорит доктор Мари Колден, которая помогает Пирсу сбежать из больницы. Когда Пирс почти выбрался из больницы, он теряет сознание, но перед этим видит Брэдли, который говорит, что им пора уходить отсюда. Проснувшись в усадьбе Хокинсов, Пирс видит Брэдли и Мари Колден. Пирс говорит Брэдли, что видел, как его убили, на что Брэдли отвечает, что когда они вдвоем с Пирсом были в туннелях, то сам Пирс потерял сознание и начал говорить вслух что-то непонятное и тогда Брэдли отвез его в больницу острова, что бы его вылечили. Но потом, когда доктор Фуллер забрал Пирса в свою психиатрическую больницу (которая находится в подземелье больницы, в которой он был раньше) и Брэдли понял что Пирс попал в беду и вряд ли сможет сам оттуда выбраться, то тогда он попросил доктора Мари Колден помочь Пирсу сбежать оттуда.
 Доктор Фуллер — является антагонистом, врачом, который проводит бесчеловечные эксперименты над пациентами, которым не повезло оказаться в его психиатрической больнице.
 Мари Колден — доктор больницы, которая находится на острове, весьма заинтересованная в расследовании событий, которые происходят в психиатрической больнице, где работает доктор Фуллер. Она хочет узнать правду о том, что Фуллер делает со своими пациентами, потому что из этой психиатрической больницы в её отделение прибывают изувеченные пациенты, а когда их вылечивают, они отправляются обратно в больницу, где работает Фуллер. По этой причине она помогает Эдварду Пирсу и Констеблю Брэдли в их расследовании.
 Ирэн Сандерс — жена Френсиса Сандерса, который умирает на глазах Эдварда Пирса. Когда Пирс говорит с ней о смерти мужа, то Ирэн ни чуть не грустит, услышав эту новость. На вопрос, почему она не тоскует, Ирэн отвечает, что уже вдоволь наплакалась, когда несколько месяцев тому назад её муж попал в психиатрическую больницу. Также она сообщает, что Френсис только и говорил все время о Саре Хокинс и картинах, которые Сара рисовала. Одна из них, под названием «Бродяга», есть в доме Ирэн. Когда Пирс стал изучать картину, на него напал монстр — картина оказалась одержимой.
 Сара Хокинс — по сюжету игры выяснятся, что она не погибла в пожаре. После пожара она находилась в психиатрической больнице, где работает доктор Фуллер, впоследствии была спасена оттуда Эдвардом Пирсом. После того, кого она с Дрейком изгоняет монстра Бродягу, окончательно теряет свой рассудок и её начинает контролировать Ктулху. К концу игры она становится антагонистом.
 Чарльз Хокинс — по сюжету игры выяснятся, что он не погиб в пожаре. В сюжете игры так и не раскрывается, как Чарльз получил силу Ктухлу, которая изменила его внешность (он стал уродливым и половина его лица покрыта язвами и одна рука превратилась в щупальца). В разговоре с Эдвардом Пирсом Чарльз говорит, что не хочет, что бы его жена Сара становилась послушным инструментом культа Ктухлу. Ещё он говорит, что сила, которой обладает Сара, может погубить всех и поэтому хочет её спрятать. Так же он говорит, что Культ Ктухлу имеет большое влияние на острове Даркуотер. По сюжету игры был убит Эдвардом Пирсом и Сарой Хокинс.
 Элджернон Дрейк — исследователь и ученый, у которого дружеские отношения с Сарой Хокинс. Дрейк прочитал много книг о мифах острова Даркуотер и у него есть копия книги некрономикона, поэтому он хорошо понимает, какую большую опасность представляют злые монстры и божества, которые есть на острове. Союзник Эдварда Пирса и Сары Хокинс. Вместе с Сарой Хокинс Дрейк изгоняет монстра Бродягу обратно в его измерение.
 Левиафан — является главным антагонистом. Появляется сначала во снах Пирса, а затем в галлюцинациях, где предлагает Пирсу узнать «правду», в зависимости от выбора игрока (так как это повлияет на судьбу Эдварда Пирса). Некогда был пойман китобоями Даркуотера, чьё мясо помогло избежать островитянам голодной смерти.

Разработка 
В январе 2014 года студия Frogwares (которая известна играми Sherlock Holmes: Mystery of the Mummy, Sherlock Holmes: The Awakened, Sherlock Holmes versus Jack the Ripper и другими играми об Шерлоке Холмсе) объявила, что
начала создавать игру Call of Cthulhu, которая выйдет на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One. Сюжет и атмосфера игры взята из творчества Лавкрафта. Ни о том, что будет происходит в сюжете или самом геймплее, ни о дате релиза игры сказано не было, студия только показала несколько концепт-артов игры. Издателем игры будет компания Focus Home Interactive. В конце февраля 2016 года появились новости про игру: издатель игры Focus Home Interactive запустил официальный сайт игры и на нем было доступно немного скриншотов самой игры, так же важной новостью стало то, что издатель сменил студию разработчика игры и теперь игру делает студия Cyanide Studio. Новые разработчики рассказали немного о сюжете игры. Генеральный директор Cyanide Патрик Плигерсдорффер сказал следующее:
Мы невероятно рады тому, что Focus Home Interactive доверила нам разработку видеоигровой адаптации легендарного «Зова Ктулху». Возможность поработать над таким интересным проектом с нашим давним партнёром для нас, старых поклонников этой серии, — привилегия. Мы хотим преподнести фанатам такую игру, которую они давно ждут.

Седрик Лагарриг, президент Focus Home Interactive ответил на эту фразу:

Вновь работать с Cyanide — честь для нас, последние десять лет эта команда развивались вместе с нами и за это время превратилась в одну из лучших европейских игровых студий. На примере таких проектов, как Styx: Master of Shadows и Blood Bowl, они показали свои творческие возможности и доказали, что способны создавать впечатляющие игры в необычных мирах. Команда Cyanide не первый год мечтает сделать адаптацию «Зова Ктулху». Сейчас у них есть всё, чтобы создать игру, которая понравится поклонникам лавкрафтовской мифологии и просто геймерам, соскучившимся по глубоким и нетривиальным играм.

За то время когда студия Frogwares участвовала в создание игры, студия успела создать свой игровой движок который можно использовать для создания игры. С помощью его студия стала создавать свою игру The Sinking City атмосфера и сюжет которой все так же основаны на Лавкрафтовских ужасах, студия смогла найти издателя для своей игры. Разработчики игры Call of Cthulhu в январе 2017 года сообщили информацию что игра выйдет в 2017 году, но в этот срок игра не вышла. В июле 2018 года разработчики назвали точную дату выхода игры 30 октября 2018 года, в этот день и состоялся выход игры.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры, основанные на работах Говарда Лавкрафта
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Компьютерные игры 2018 года
Survival horror
Steam-игры
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры, разработанные Cyanide Studio
Компьютерные игры, изданные Focus Entertainment